Валверде (порт. Valverde, «зелёная долина») — топоним.

 Валверде (Агиар-да-Бейра) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Валверде (Алфандега-да-Фе) — фрегезия в Португалии, входит в округ Браганса.
 Валверде (Визеу) — фрегезия в Португалии, входит в округ Визеу.
 Валверде (Мирандела) — фрегезия в Португалии, входит в округ Браганса.
 Валверде (Могадору) — фрегезия в Португалии, входит в округ Браганса.
 Валверде (Фундан) — фрегезия в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.

См. также 
 Вал-Верде (округ, Техас) — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки.
 Вальверде